Норе́йка — литовская фамилия.

Известные носители:
 Норейка, Виргилиюс (1935—2018) — литовский оперный певец и педагог.
 Норейка, Йонас (Генерал Ветра, ; 1910—1947) — литовский правовед, публицист, руководитель антисоветского подполья.
 Норейка, Лаймонас (1926—2007) — литовский актёр и чтец.
 Норейка, Пранас Миколович (1927—2021) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Норейко